Сегу́нда, (от , «вторая») — название футбольных лиг:
 Испания
 Сегунда — Segunda División de España, вторая по значимости лига после Примеры.
 Сегунда В — Segunda División В de España, третья по значимости лига в сезонах 1977/78—2020/21.
 Второй дивизион Королевской испанской футбольной федерации — Segunda División RFEF, четвёртая по значимости лига с сезона 2021/22.
 Сегунда — женские лиги:
 Segunda Divisiónen (2001/02—2018/19), Segunda División Proen (2019/20 — 2021/22) — вторая лига после Примеры.
 Segunda Federación — третья лига с сезона 2022/23.

 Мексика
 Сегунда — Segunda División de México, третий уровень лиг.
 Португалия
 Сегунда лига (), Segunda Divisão — названия второго уровня лиг в разные годы, ныне — Liga Portugal 2. Также третьим уровнем в ряде сезонов были Segunda Divisão и Segunda Divisão Ben.

См. также